Haystack Mountain kan syfta på följande platser:

 Haystack Mountain, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Haystack Mountain, New South Wales, ett berg i Australien